Чжалайно́р () — район городского подчинения  городского округа Хулун-Буир автономного района Внутренняя Монголия (КНР). Название района является искажением названия озера Далайнор, произошедшим при строительстве здесь в 1901 году станции КВЖД.

История 
После образования марионеточного государства Маньчжоу-го посёлок Чжалайнор (扎赉诺尔街) вошёл в состав хошуна Шинэ-Барга-Юи. В 1941 году он вошёл в состав провинции Северная Синъань, которая в октябре 1943 года была объединена с рядом других провинций в провинцию Объединённая Синъань. В январе 1945 года был официально образован город Чжалайнор.
 
В мае 1948 года город Чжалайнор был преобразован в район Чжалайнор аймака Хулун-Буир. В январе 1949 года он был преобразован в посёлок Чжалайнор, а в апреле 1949 года присоединён к городу Маньчжурия, став одним из его районов.

В феврале 1957 года район Чжалайнор был преобразован в Горнодобывающий район Чжалайнор (扎赉诺尔矿区) и поднят в статусе до уездного уровня. В июне 1958 года его органы власти уездного уровня были расформированы, а 9 октября того же года он вновь вошёл в состав города Маньчжурия.

В июле 1980 года правительство автономного района вновь сделало Горнодобывающий район Чжалайнор административной единицей уездного уровня. В 2004 году Горнодобывающий район Чжалайнор был преобразован в район Чжалайнор и перешёл под юрисдикцию властей города Маньчжурия. 8 марта 2013 года в соответствии с постановлением Госсовета КНР район Чжалайнор стал районом городского подчинения городского округа Хулун-Буир.

Административно-территориальное деление 
Район Чжалайнор делится на 5 уличных комитетов и 1 посёлок.

Ссылки 
 

Районы Хулун-Буира